Nell — многозначный термин:
 Nell — уменьшительное от имени Элеонора.
 Nell — кинофильм 1994 года. Экранизация романа Марка Хэндли «Идиоглоссия».
 Nell — условное обозначение берегового торпедоносца «96» (Mitsubishi G3M) ВМС Императорской Японии.
 Nell — название первой ракеты, созданной Р. Годдардом.

См. также 
 Нелл
 Nel
 NEL